Jaroslav Drobný (futbolista) (1979), futbolista txec.
 Jaroslav Drobný (tennista) (1921–2001), tennista txecoslovac, egipci i britànic.